Ниже приведён список аэропортов Туниса:

Ссылки 
 

 
Аэропорты
Тунис